Purbach ist Name von:

 Purbach am Neusiedler See
 Purbach (Gemeinde Krems), Ortschaft von Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Purbach (Gemeinde Muggendorf), Ortsteil in der Gemeinde Muggendorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

 Purbach (Mur), rechter Zufluss der Mur
 Purbach (Weißer Main), rechter Zufluss des Weißen Mains

 Georg von Purbach (1423–1461), deutscher Mathematiker und Astronom, siehe Georg von Peuerbach
 Purbach (Mondkrater), benannt nach Georg von Peuerbach